Kelvinator – azienda statunitense produttrice di frigoriferi
Kelvinator – squadra ciclistica